Кастрю́ля:
 Кастрюля — ёмкость для варки с ручками и крышкой.
 Кастрюля — потухший вулкан на Камчатке.
 «Кастрюля» — мем и фразеологизм, возникший в период Евромайдана на Украине.